Szecsődi Karin (1992. március 9. –) énekes, született Szecsődi Károly néven. Gyermekkorában énekesnő édesanyja tanította énekelni, később színházban kapott szerepeket, de az igazi áttörést a Megasztár 4 hozta meg számára.

Élete 
Szecsődi Karin, Károly néven, 1992. március 9-én látta meg a napvilágot Balatonkenesén. Zenész családba született, édesanyja (Erika) és nagynénje énekesnő, nagypapája zenész volt, felmenőik pedig egy híres, 300 éves múltra visszatekintő – több nemzetiségű – cirkuszi dinasztiához tartoztak.

Karcsiról már 3 éves korában kiderült, hogy jó érzéke van a zenéhez, egészen fiatalon Whitney Houston számokat énekelt, és nem járt még iskolába, amikor édesanyja zenekarával színpadra állt.
11 éves korában, hirdetés útján jelentkezett a veszprémi Pannon Várszínház, ahol a Légy jó mindhalálig című musicalhez kerestek 12 év feletti gyermek szereplőket. 2 szám eléneklése után – anélkül, hogy elérte volna az alsó korhatárt – tehetségének köszönhetően felvételt nyert. Az iskolában nem jeleskedett énekből, többnyire hármasai voltak a tárgyból, de ez az elméleti részek miatt volt így, nem pedig az énekhangjának.
2007. május 13-án édesanyja végzetes autóbalesetet szenvedett, ez kettétörte a fiatal tehetség álmait. Feladta az éneklést, a színházi szerepléseket, az iskolában leromlottak a jegyei, az alkoholba és a kábítószerbe menekült leírhatatlan szomorúsága miatt.
A baleset után nővérével Melindával, és öccsével Krisztiánnal édesapjához kerültek.
A gödörből a Megasztárban való szereplése emelte ki. Az új célok segítették kilábalni a depresszióból. 10 ezer jelentkező közül bekerült az első 10-be, majd hetedik helyen végzett.

2011 decemberében a tévé nyilvánossága előtt vállalta fel transznemű identitását. Az interjúban így határozta meg önmagát: „nem fiú, nem lány, nem hetero, nem biszex, nem meleg, csak én”.

2012 szeptemberében kés alá feküdt és a nővé válás első lépcsőfokát is megélte mert melleket operáltatott magának.

2016-ban kiadta új kislemezét, ám sikertelen próbálkozás volt. Jelenleg (2017) erotikus munkákból él külföldön afroamerikai férfi szerelmével. Kari egyébként egy ideje már privát show-kon gogo-táncot, erotikus műsorokat, valamint masszázst is vállal. Bár 2016-ban úgy tűnt visszatér a zenei világba, kislemeze megbukott, így végül nem készített nagylemezt, és elköltözött Magyarországról. Sok szakmai méltatta hangi adottságait, ám hozzátették azt is, hogy erotikus munkái és múltja miatt sosem lesz belőle híres énekesnő hazánkban. Vélhetően külföldön foglal állást e téren.

Dalok

Megasztár 
 Sorry Seems to Be the Hardest Word (Elton John, Blue)
 My Love Is Your Love (Whitney Houston)
 Hol van az a lány (Fekete vonat)
 Hello (Lionel Richie)
 Bohemian Rhapsody (Queen)
 Ain't No Mountain High Enough (Whitney Houston)

Megasztár után 
 2009 – Te voltál minden
 2009 – All star dal
 2009 – I Look To You (feldolgozás, eredeti előadó: Whitney Houston)
 2010 – Hamu és gyémánt (feldolgozás, eredeti előadó: Cserháti Zsuzsa)
 2010 – Új szerelem
 2010 – Hányszor mondjam (duett Sonia-val)
 2011 – Az Öreg Erdő Angyalai
 2011 – Emlékiratok
 2012 – Emlékiratok Part2
 2012 – Itt vagyok, Itt leszek
 2013 – I'm Just a Diva (feat. Oba Dopekid)

Jegyzetek

Források 
 Saját interjúk
 Zene.hu

További információk 
 Tabu Tv 2011. augusztus 8. „Nem vagyok meleg, de én mondhatok bármit, mert fél Magyarország annak tart”
 Velvet.hu 2011. december 19. Tóth Vera, Nguyen Thanh Hien, Bencsik Tamara és Amanda Elstak nyilatkozatai Szecsődi Karcsiról
 Kartc.hu 2012. május 9. Beszámoló az átalakító műtét szándékáról, a depresszióról, a család és a baráti kör reagálásáról

Magyar könnyűzenei előadók
Megasztár-versenyzők
Transzneműek
Magyar LMBT zenészek
1992-ben született személyek
Élő személyek